Державна дума — назва представницького законодавчого органу влади в Російській імперії та Російській Федерації.
 Державна дума Російської імперії — парламент Російської імперії в 1906—1917 роках, утворений згідно з маніфестом Миколи ІІ.
 Державна дума Російської Федерації — російський парламент з 1993 року
 У 1990-2010-х в Російській Федерації «державними думами» офіційно називалися законодавчі органи державної влади у деяких регіонах: у Ставропольскому краї, Томській області та ряду ін.

Примітки